Chinameca (Morelos), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Morelos
 Chinameca (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
 Chinameca (El Salvador), een plaats in het Salvadoraanse departement San Miguel
 Chinameca (vulkaan), een vulkaan in El Salvador